Kaporniagaqarteq bezeichnet:
 Kaporniagaqarteq (Fluss, Ammassalik), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kaporniagaqarteq (Fluss, Ittoqqortoormiit), Fluss im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland